Флорицоая:
 Старая Флорицоя — село в Унгенском районе Молдавии.
 Новая Флорицоя — село в Унгенском районе Молдавии.